Cisowianka – marka wody butelkowanej
 Cisowianka (Cisowska Struga) – struga, dopływ Kanału Leniwego

Zobacz też 
 Cisówka, Cisowiec, Cisownik